Собор Святого Петра:

 Собор Святого Петра — католический собор в Ватикане.
 Собор Святого Петра — англиканский собор в Аделаиде, Австралия.
 Собор Святого Петра — сокафедральный собор в Баутцене, Германия.
 Собор Святого Петра — католический собор в Белфасте, Северная Ирландия.
 Собор Святого Петра — католический собор в Бове, Франция.
 Собор Святого Петра — англиканский собор в Брадфорде, Англия.
 Собор Святого Петра — католический собор в Болонье, Италия.
 Собор Святого Петра — католический собор в Джяково, Хорватия.
 Собор Святого Петра — протестантский собор в Женеве, Швейцария.
 Собор Святого Петра — католический собор в Ланкастере, Англия.
 Собор Святого Петра — католический собор в Муассаке, Франция.
 Собор Святого Петра — католический собор в Оснабрюке, Германия.
  — католический собор в Петрополисе, Бразилия.

См. также 
 Церковь Святого Петра